Мелисса Мэтисон (; 3 июня 1950, Лос-Анджелес, Калифорния, США — 4 ноября 2015, там же) — американский сценарист и продюсер, известная как автор сценария фильма «Инопланетянин», за который была номинирована на множество престижных кинонаград, в том числе на «Оскар».

Биография 
Родилась 3 июня 1950 года в Лос-Анджелесе, окончила среднюю школу в г. Бербанк (Калифорния). С 1983 по 2004 была замужем за известным актёром Харрисоном Фордом, имела от него двоих детей, сына Малкольма Форда (род. в 1987) и дочь Джорджию Форд (род. в 1990).

Скончалась 4 ноября 2015 года, в медицинском центре Лос-Анджелеса, в возрасте 65 лет, от нейроэндокринного рака. Последней её работой стала адаптация книги Роальда Даля «Большой и добрый великан» (The BFG) для одноимённого фильма Стивена Спилберга, вышедшего в широкий прокат летом 2016 года, уже после смерти Мэтисон.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 Награды на сайте IMDb

Лауреаты премии «Сатурн» за лучший сценарий
Харрисон Форд